Baschkirisch bezieht sich auf:

 Baschkortostan (Autonome Republik Baschkortostan)
 Baschkiren, auch Baschkirten oder Baschkurten, ein Turkvolk
 Baschkirische Sprache